

Localidades

Drlupa (Kraljevo)
Drlupa (Sopot)

Desambiguação